Een verkeersweg:
N374 (België)
N374 (Frankrijk)
N374a (Frankrijk)
N374b (Frankrijk)
N374 (Nederland), zie Provinciale weg 374
N374 (Zwitserland)